Cinca folyó Spanyolország északi részén
 Cinca település a mai Polgárdi helyén